Midlothian pode referir-se aos lugares:

Midlothian, uma council area da Escócia

– Nos Estados Unidos, nomes de cidades dados por imigrantes escoceses:

Midlothian (Illinois) 
Midlothian (Maryland)
Midlothian (Oklahoma) 
Midlothian (Texas) 
Midlothian (Virginia)

Desambiguação